Fortran extended GRAph Algorithmic Language - rozszerzenie języka programowania Fortran do obsługi zbiorów i grafów.

Opis: "On a Programming Language for Graph Algorithms", W.C. Rheinboldt et al, BIT 12(2) 1972.

Fortran